Натуральне число 140
 140 рік до нашої ери
 140 рік нашої ери